Sven Gerich (1974) – politico tedesco
 Tomáš Gerich (1973) – calciatore slovacco